Timaios nebo Timaeus může být: 

 Timaios (historik), starověký řecký historik (asi 356 př. n. l. – asi 260 př. n. l.)
 Timaios (filozof), starověký řecký filozof (asi 420 př. n. l. – asi 380 př. n. l.) 
 Timaeus (kráter), kráter na Měsíci pojmenovaný podle řeckého filozofa Timaia
 Timaios (Platónův dialog)